Judge Dredd peut évoquer :

Personnage 
 Judge Dredd, un personnage de fiction.

Cinéma 
 Judge Dredd, un film américain réalisé par Danny Cannon en 1995 mettant en scène ce personnage ;
 Dredd, un film britannico-sud-africain réalisé par Pete Travise en 2012 mettant en scène ce personnage.

Jeu 
 Judge Dredd, un jeu de rôle.

Jeux vidéo 
 , un jeu vidéo sorti en 1986, sur , et Commodore 64
 , un jeu vidéo sorti en 1990, sur , Commodore 64, Amiga, et Atari ST
 , un jeu vidéo sorti en 1995, sur , , Super Nintendo, , et PC (DOS)
 , un jeu vidéo sorti en 1997, sur borne d'arcade, et 
 , un jeu vidéo sorti en 1998, sur PC (, DOS)
 , un jeu vidéo sorti en 2003, sur PC (), PlayStation 2, , et 
 , un jeu vidéo sorti en 2011, sur , , et 
 , un jeu vidéo sorti en 2012, sur , , , PC (, Mac, et Linux)